Номбреви́лья () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Дарока. Занимает площадь 1768 км². Население — 35 человек (на 2010 год). Расстояние — 80 км до административного центра провинции.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы
Города Сарагосы